Замошье — название населенных пунктов:

Белоруссия

Брестская область 
 Замошье — деревня, Барановичского района.
 Замошье — деревня в Ивановском районе.
 Замошье — хутор в Лунинецком районе.
 Замошье — упразднённый хутор в Малоритском районе.
 Замошье — деревня в Пружанском районе.

Витебская область 
 Замошье — деревня в Бешенковичском районе.
 Замошье — деревня в Браславском районе.
 Замошье — деревня в Верхнедвинском районе.
 Замошье — деревня в Плисском сельсовете Глубокского района.
 Замошье — деревня в Подсвильском сельсовете Глубокского района.
 Замошье — деревня в Березинском сельсовете Докшицкого района.
 Замошье — деревня в Волколатском сельсовете Докшицкого района.
 Замошье — деревня в Лепельском районе.
 Замошье — деревня в Лиозненском районе.
 Замошье — деревня в Полоцком районе.
 Замошье — упразднённая деревня в Россонском районе.
 Замошье — деревня в Богдановском сельсовете Сенненского района.
 Замошье — деревня в Мошканском сельсовете Сенненского района.
 Замошье — деревня в Волковичском сельсовете Толочинского района.
 Замошье — деревня в Кохановском сельсовете Толочинского района.
 Замошье — деревня в Оболецком сельсовете Толочинского района.
 Замошье — деревня в Серковицком сельсовете Толочинского района.
 Замошье — деревня в Ушачском районе.
 Замошье — деревня в Краснолукском сельсовете Чашникского района.
 Замошье — деревня в Проземлянском сельсовете Чашникского района.

Гомельская область 
 Замошье — деревня в Житковичском районе.
 Замошье — деревня в Лельчицком районе.

Гродненская область 
 Замошье — деревня, Щучинского района

Минская область 
 Замошье — деревня в Борисовском районе.
 Замошье — деревня в Долгиновском сельсовете Вилейского района.
 Замошье — деревня в Людвиновском сельсовете Вилейского района.
 Замошье — деревня в Октябрьском сельсовете Логойского района.
 Замошье — деревня в Околовском сельсовете Логойского района.
 Замошье — деревня в Любанском районе.
 Замошье — деревня в Мядельском районе.
 Замошье — деревня в Слуцком районе.

Могилёвская область 
 Замошье — деревня в Быховском районе.
 Замошье — деревня в Осиповичском районе.

Россия

Вологодская область 
 Замошье — деревня в Бабаевском районе.
 Замошье — деревня в Белозерском районе.
 Замошье — деревня в Вытегорском районе.
 Замошье — деревня в Сокольском районе.
 Замошье — деревня в Усть-Кубинском районе

Ленинградская область 
 Замошье — деревня в Бокситогорском районе.
 Замошье — деревня в Волховском районе;
 Замошье — деревня в Кировском районе;
 Замошье — деревня в Сланцевском районе;
 Замошье — деревня в Заклинском сельском поселении Лужского района;
 Замошье — деревня в Осьминском сельском поселении Лужского района.

Московская область 
 Замошье — деревня в городском округе Шаховская
 Замошье — деревня в Можайском районе

Новгородская область 
 Замошье — деревня, Любытинский район;
 Замошье — деревня, Маловишерский район;
 Замошье — деревня в Старорусском районе;
 Замошье — деревня, Красноборское сельское поселение, Холмский район;
 Замошье — деревня, Морховское сельское поселение, Холмский район;

Псковская область 
 Замошье — деревня в Гдовском районе, Самолвовская волость
 Замошье — деревня в Гдовском районе, Юшкинская волость
 Замошье — деревня в Локнянском районе.
 Замошье — деревня в Невельском районе
 Замошье — деревня в Кулейской волости Печорского района
 Замошье — деревня в Лавровской волости Печорского района
 Замошье — деревня в Плюсском районе.
 Замошье — деревня в Порховском районе.
 Замошье — деревня в Краснопрудской волости Псковского района.
 Замошье — деревня в Серёдкинской волости Псковского района.
 Замошье — деревня в Торошинской волости Псковского района.
 Замошье — деревня в Себежском районе.
 Замошье — деревня в Новосельской волости Стругокрасненского района.
 Замошье — деревня в Марьинской волости Стругокрасненского района.

Смоленская область 
 Замошье — деревня в Демидовском районе, Заборьевское сельское поселение, упразднена в 2001 г.
 Замошье — деревня в Демидовском районе, Закрутское сельское поселение.
 Замошье — деревня в Ельнинском районе, Коробецкое сельское поселение, упразднена в 2000 г.
 Замошье — деревня в Ельнинском районе.
 Замошье — деревня в Новодугинском районе.
 Замошье — деревня в Хиславичском районе.
 Замошье — деревня в Велижском районе.
 Замошье — деревня в Угранском районе.

См. также 
 Замошье 1
 Замошье 2